Marko Nikolić ist der Name folgender Personen:

* Marko Nikolić (Schauspieler) (1946–2019), jugoslawischer bzw. serbischer Schauspieler 
 Marko Nikolić (Fußballtrainer) (* 1979), serbischer Fußballtrainer
 Marko Nikolić (Fußballspieler, 1989) (* 1989), serbischer Fußballspieler 
 Marko Nikolić (Fußballspieler, 1994) (* 1994), kroatischer Fußballspieler 
 Marko Nikolić (Fußballspieler, 1997) (* 1997), schwedischer Fußballspieler